Happyland es un parque de atracciones ubicado en la comuna de Providencia, Chile. El propietario de la empresa es Claro Vicuña Valenzuela. Fue fundado en 1998 y es uno de los parques de atracciones más populares de Latinoamérica.

Historia 

La idea de crear Happyland surgió en la década de 1990, cuando el empresario chileno Bernardo Matte decidió construir un parque de atracciones que pudiera competir con los parques temáticos más importantes de Estados Unidos y Europa. Con ese fin, se asoció con inversionistas y especialistas en el diseño y construcción de parques temáticos, y comenzó a trabajar en el proyecto de Happyland.

La construcción del parque comenzó en 1996 y duró dos años, durante los cuales se llevaron a cabo trabajos de ingeniería, diseño y construcción de atracciones y edificios, y se contrató al personal necesario para la operación del parque. El 14 de febrero de 1998, Happyland abrió sus puertas al público por primera vez, convirtiéndose en el parque de atracciones más grande y moderno de Chile.

Atracciones 

Happyland cuenta con una gran variedad de atracciones para toda la familia, incluyendo montañas rusas, juegos mecánicos, espectáculos en vivo, áreas temáticas y actividades para niños.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de Happyland

Parques de atracciones de Chile
Empresas fundadas en 1998
Parques temáticos de Chile